Abagna ist der Familienname folgender Personen:

 David Abagna (* 1998), ghanaischer Fußballspieler 
 Victor Abagna Mossa (* 1946), kongolesischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Owando